Tangaroa – divinità del mare e della pesca presso i Māori
 Tangaroa – cratere presente sulla superficie di Tritone